Iliya kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ilja (ort), Minsks voblast, 
 Ilіja, vattendrag, Minsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar